Psalmen Davids steht für:

 die biblischen Psalmen, siehe Buch der Psalmen
 insbesondere die David zugeschriebenen Psalmen, siehe Davidpsalm

Übersetzungen und Nachdichtungen:
 Psalmen Davids (Caspar Ulenberg), Reimpsalter von Caspar Ulenberg
 Psalmen Davids (Matthias Jorissen), Reimpsalter von Matthias Jorissen
 Psalmen Davids (Opitz), Reimpsalter von Martin Opitz
 Psalmen Davids (Johannes Vogel), Nachdichtung durch Johannes Vogel (Dichter)
 Psalmen Davids (Ernst Lange), Nachdichtung durch Ernst Lange (Kirchenlieddichter)
 Psalmen Davids, niederländische Psalmenübersetzung von Petrus Dathenus, siehe Petrus Dathenus #Die Psalmen Davids
 Psalmen Davids (Paul Melissus), Übersetzung durch Paul Melissus (1572)
 Psalmen Davids (Theodor Tagger), Übertragung ausgewählter Psalmen durch Ferdinand Bruckner (1918)

Vertonungen:
 Psalmen Davids (Jan Pieterszoon Sweelinck), Vertonung durch Jan Pieterszoon Sweelinck (1604 bis 1621)
 Psalmen Davids (Samuel Mareschall), Vertonung durch Samuel Mareschall (1606)
 Psalmen Davids (Nicolas Vallet), Vertonung ausgewählter Psalmen durch Nicolas Vallet (1615)
 Psalmen Davids (Heinrich Schütz), Vertonung ausgewählter Psalmen durch Heinrich Schütz (1619)
 Psalmen Davids (Paul Siefert), Vertonung durch Paul Sievert (1640)
 Psalmen Davids (Georg Riedel), Vertonung durch Georg Riedel (Komponist) (1724)
 50 Psalmen Davids (Cornelis Boscoop), Vertonung ausgewählter Psalmen durch Cornelis Boscoop (1562)

Bildende Kunst:
 Psalmen Davids (Marc Chagall), Bilderzyklus von Marc Chagall (veröffentlicht 1979)